Ich – album rapera Sido
 Das Ich – niemiecki projekt muzyczny
 intracerebral hemorrhage – krwotok śródmózgowy
 Międzynarodowa Konferencja ds. Harmonizacji (ICH)
 ICH – skrót od United States Interagency Council on Homelessness
 ICH – skrót od I/O Controller Hub